Lista istniejących i zlikwidowanych sieci tramwajowych w Belgii

Zobacz też 
 Kusttram

Tramwaje w Belgii
Listy związane z transportem